Megaman steht für:

 die Videospielreihe Mega Man
 die Zeichentrickserie Mega Man (Zeichentrickserie)
 den australischen Wrestler und Schauspieler Nathan Jones
 die Energiesparlampen-Marke Megaman